Peterborough è una città del Regno Unito.
Da tale toponimo derivano:

Australia 
 Peterborough – città dello Stato dell'Australia Meridionale;
 Peterborough – città dello Stato di Victoria.

Canada 
 Peterborough – città della provincia dell'Ontario.

Stati Uniti 
 Peterborough – città dello Stato del New Hampshire.